Wilson Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Wilson Lake (Alabama)
 Wilson Lake (Kansas)
 Wilson Lake (Texas)
 Wilson Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Wilson Lake (Nova Scotia)
 Wilson Lake (Yukon)

Siehe auch:
 Lake Wilson